Waldemar Krzysztof Izdebski, doktor habilitowany nauk technicznych, Główny Geodeta Kraju
 Waldemar Mieczysław Izdebski, doktor habilitowany nauk ekonomicznych